Veli est un patronyme et prénom, ainsi qu'un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Atidzhe Alieva-Veli (né en 1981), femme politique bulgare
 (né en 1982), joueur bulgare de football
 (1352-1430), poète turc
Haci Bektas Veli (1209-1271), prophète islamiste
Orhan Veli (1914-1950), poète turc

Prénom
 (né en 1981), joueur turc de football
Veli Bayazid II (1447-1512), sultan ottoman
Veli Helenius (1910-1984), diplomate finlandais
Veli Kavlak (né en 1988), joueur autrichien de football
 (né en 1985), joueur turc de football
 (né en 1957), boxeur finlandais
Veli Lampi (né en 1984), joueur finlandais de football
Veli Lehtelä (1935-2020), rameur finlandais
 (1905-1982), homme politique et professeur finlandais
Veli Mukhatov (1916-2005), compositeur soviétique turkmène
Veli Nieminen (1886-1936), gymnaste artistique finlandais
Veli Paloheimo (né en 1967), joueur finlandais de tennis
Veli Saarinen (1902-1969), fondeur finlandais
Veli Yüksel (né en 1971), homme politique belge

Toponyme

Veli Dol, localité du comitat d'Istrie
Veli Golji, localité du comitat d'Istrie
Veli Iž, village du comitat de Zadar
Veli Lošinj, localité de l'île de Lošinj, Primorje-Gorski Kotar
Veli Maj, localité du comitat d'Istrie
Veli Mlin, localité du comitat d'Istrie
Veli Mlun, localité du comitat d'Istrie
Veli Rat, village du comitat de Zadar
Veli Turini, localité du comitat d'Istrie

Voir aussi
Lionneta veli, espèce d'araignées aranéomorphes

Homonymie de patronyme
Patronyme turc
Homonymie de prénom
Prénom finlandais
Prénom turc
Homonymie de toponyme